Авирон ():

 Авирон (Авирам; Абирам) — библейский ветхозаветный персонаж.
 Авирон () — французское слово, обозначающее «весло», «гребной спорт» или «гребля». Используется в названиях спортивных клубов Франции:
 «Авирон Байонне» (с 1904) — регбийный клуб города Байонны;
 «Авирон Байонне» (с 1935) — футбольный клуб города Байонны.

Примечания